Salignac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Salignac (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże